Jaume Fort Mauri, jugador d'handbol català
 Jaume Fort i Prats, escriptor català fundador del diari El Heraldo de Reus el 1916